Jméno a příjmení Pavel Petr má více osob:

 Pavel Petr (novinář) (* 1967) – český novinář
 Pavel Petr (básník) (* 1969) – český básník

Podobné jméno 
 Petr Pavel – prezident České republiky, armádní generál ve výslužbě